Oskar Fronz ist der Name folgender Personen:

* Oskar Fronz senior (1861–1925), österreichischer Schauspieler, Theaterleiter und Schriftsteller
 Oskar Fronz junior (1881–1945), österreichischer Theaterleiter